Harsch bezeichnet:

 Altschnee in der Schneekunde, siehe Schnee#Nach Alter
 Bruchharsch, oberflächlich angetauter und plattig überfrorener Tiefschnee
 Harsch (Einheit), altes Längenmaß in Buchara
 Harsch (Unternehmen), ein deutsches Bauunternehmen

Harsch ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Harsch (* 1969), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Eddie Harsch (1957–2016), kanadischer Musiker
 Erich Harsch (* 1961), deutscher Unternehmer und Manager 
 Ferdinand Philipp von Harsch (1704–1792), österreichischer General
 Franziska Harsch (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Gudrun Eger-Harsch (* 1940), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Heinrich Harsch (um 1350), Bürgermeister in Heilbronn
 Peter Harsch (1874–1945), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Robert Harsch-Niemeyer (1932–2011), deutscher Verleger
 Roland Harsch (* 1951), luxemburgischer Schriftsteller
 Ulrich Harsch (* 1938), deutscher Kommunikationsdesigner und Hochschullehrer
 Wolfgang Harsch (* 1942), deutscher Nervenarzt und Psychoanalytiker

Siehe auch:

 Harsh
 Harrsch